Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Anne Smith 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Candy Reynolds /  Anne Smith (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)

 Ann Kiyomura-Hayashi /  Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Assente
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (primo turno)
 Chris Evert /  Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1981